

Culturelle 
 Île Alcatraz, une île de la Guinée au larges de Kamsar dans l'océan atlantique
 Île d'Alcatraz, une île des États-Unis dans la baie de San Francisco abritant une ancienne prison
 Évasion d'Alcatraz de 1962, une évasion de trois détenus de la prison d'Alcatraz
 Occupation d'Alcatraz, une occupation pacifique de l'île d'Alcatraz par des Amérindiens entre 1969 et 1971

Cinéma 
 Le Prisonnier d'Alcatraz, un film américain de 1962
 L'Évadé d'Alcatraz, un film américain de 1979
 Terreur à Alcatraz, un film américain de 1988
 Meurtre à Alcatraz, un film américain de 1995
 Mission Alcatraz, un film américain de 2003

Télévision 
 Alcatraz, une série télévisée américaine de 2012

Littérature 
 Le Fantôme d'Alcatraz, un album de bande dessinée de la série Jess Long publié en 1992
 Alcatraz une série de nouvelles pour la jeunesse de Brandon Sanderson

Autres 
 Scinax alcatraz, une espèce d'amphibien
 Alcatraz, un groupe de rock québécois

Voir aussi 
 Alcatrazz, un groupe de heavy metal américain